Кри́сти Макдо́нальд (; урождённая Кри́сти Дже́нион, ; 20 мая 1979, Виннипег, Манитоба, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играла на позиции четвёртого. Была скипом своей команды. Завершила спортивную карьеру в 2016.

Достижения 
 : бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады